В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Detroit 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Андреа Джегер здобула титул, у фіналі перемігши Міму Яушовец 2–6, 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 

 Андреа Джегер (переможниця)
 Міма Яушовець (фінал)
 Венді Тернбулл (півфінал)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)

 Енн Сміт (чвертьфінал)
 Мері-Лу П'ятек (чвертьфінал)
 Лесті Аллен (2-ге коло)
 Біллі Джин Кінг (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1982